

Persone
Bassano Sarri, pseudonimo di Antonio Bassano Sarri (1946-1992) – cantante italiano
Domenico Natale Sarri o Sarro (1679-1744) – compositore italiano
Egisto Sarri (1837-1901) – pittore italiano
Maurizio Sarri (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Milena Sarri (1948) – politica italiana
Aleix Sarri i Camargo (1985) – politico spagnolo

Altro
Sarri, Sarri  – canzone del gruppo musicale Kortatu